

Codici 
 ERD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Berdjans'k (Ucraina)

Geografia 
 Érd – città dell'Ungheria

Medicina 
 ERD – Esplorazione rettale digitale